Eva Magdalena Bengtsdotter Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1671 på Lindholmens slott, död 1722, var en svensk grevinna.

Biografi 
Hon var dotter till diplomaten greve Bengt Gabrielsson Oxenstierna och grevinnan Magdalena Stenbock. Hon var uppvuxen på Rosersbergs slott. Hon hade en gedigen språklig utbildning, vilket låg i tiden. Hon gifte sig 1690 med moderns kusin Magnus Stenbock (1655–1717) och vid bröllopet deltog medlemmar av kungafamiljen. Stenbock var militär och stationerad utomlands, vilket medförde att de endast levde tillsammans sju–åtta år av de 27 år som de var gifta. De fick 11 barn. En hel del av de brev som makarna skickade till varandra finns bevarade. 

1714 tillfångatogs maken i Tönningen, vilket gjorde hennes situation mycket svår. Hon skrev bland annat till kung Karl XII och bad honom agera för att maken skulle friges samt om pengar till att lösa ut makens pantsatta kläder. Magnus Stenbock dog i Fredrikshamns fästning 1717 och hon själv avled 1722 och begravdes i Uppsala domkyrka.

Källor
 GENVÄGAR - Eva Magdalena Oxenstierna af Korsholm och Wasa
 Eva Magdalena OXENSTIERNA AF KORSHOLM OCH WASA

Noter 

Kvinnor
Födda 1671
Avlidna 1722
Svenska godsägare under 1700-talet
Svenska grevinnor
Gravsatta i Uppsala domkyrka

Eva Magdalena